Schneeberg kan henvise til:

 Bjerge i Tyskland og Østrig
 Schneeberg (Niederösterreich) – det højeste bjerg i Niederösterreich
 Schneeberg (Fichtelgebirge) – et bjerg i Bayern

 Byer i Tyskland og Østrig
 Schneeberg (Erzgebirge) – en by i Erzgebirgskreis i den tyske delstat Sachsen
 Schneeberg (Unterfranken) – en købstad (markt) i Landkreis Miltenberg i Regierungsbezirk Unterfranken i den tyske delstat Bayern.